Ложе — застаріла і поетична назва ліжка, місця для спання, постелі.
 Ложе — у гідрографії — заглиблення в ґрунті, скелі, де знаходяться гідрографічні об'єкти
 Річкове ложе
 Ложе океану
 Ложе або ложа — дерев'яна або пластикова частина деяких видів ручної вогнепальної зброї

Топонім 

 Ложе — поселення в общині Випава, регіон Горишка.
 Ложе — поселення в общині Лашко, Савинський регіон.

Див. також 
 Ложа (значення)
 Ложемент (значення)
 Прокрустове ложе
 Ложе справедливості